Južni Banat (aus dem serb.  entlehnt, latinisiert , ungarisch , slowakisch , rumänisch , deutsch Bezirk Südbanat) ist ein aus 8 Gemeinden (Opštine) bestehender Verwaltungsbezirk mit 293.730 Einwohnern (Volkszählung 2011) im Südosten der Vojvodina, Serbien. Der Bezirk wurde nach der historischen Region Banat benannt. Die Hauptstadt ist Pančevo.

Gemeinden im Okrug Južni Banat

Demographie 

(Stand: Volkszählung 2011)

Die ethnische Verteilung im Bezirk:
 Serben: 208.462
 Rumänen: 18.000
 Ungarn: 13.194
 Slowaken: 13.777
 Roma: 8025
 Mazedonier: 6548
 Deutsche: 472

Weblinks 

 Offizielle Webseite vom Južnobanatski okrug (serbisch)

Einzelnachweise 

Juzni Banat